Стів Ліч (,  16 січня 1966, Кембридж) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду США.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1984 року.

1984 року був обраний на драфті НХЛ під 34-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Вашингтон Кепіталс», «Бостон Брюїнс», «Сент-Луїс Блюз», «Кароліна Гаррікейнс», «Оттава Сенаторс», «Фінікс Койотс» та «Піттсбург Пінгвінс».

Загалом провів 794 матчі в НХЛ, включаючи 92 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної США. Виступав за національну збірну США.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1988
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»
Спортсмени з Массачусетсу
Уродженці Кембриджа (Массачусетс)